Arciděkanství může být:

 označení pro farnost, jejíž duchovní správce má čestný titul arciděkan
 budova sloužící jako obydlí a úřadovna pro arciděkana jako duchovního správce takové farnosti (obdobně jako fara pro faráře)

Konkrétní budovy 

Arciděkanství (Jičín)
Arciděkanství (Kutná Hora) – z let 1594–1595 (původně Vysokokostelská participiální škola, arciděkanství od roku 1666)
 Arciděkanství (Liberec) – z let 1784–1785
 Arciděkanství (Mladá Boleslav) – z počátku 18. století
 Arciděkanství (Nepomuk)